Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование шотландских смешанных парных команд (смешанных пар) по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с сезона 2007—2008, обычно в первой половине сезона, в декабре (но, например, в сезоне 2014—2015 проводился в январе 2015, однако во избежание путаницы обозначен как «Чемпионат … 2014»), год указывается как календарный год, во время которого проводился чемпионат (например, для сезона 2016—2017 — «Чемпионат … 2016»). Организатором является Ассоциация кёрлинга Шотландии («Королевский шотландский клуб кёрлинга», ).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Шотландию на международной арене (например, на чемпионате мира) как смешанная парная сборная Шотландии.

Годы, места проведения и команды-призёры 

Составы команд указаны в порядке: «мужчина / женщина».

Примечания

Ссылки 
 Список смешанных парных команд - чемпионов Шотландии по кёрлингу | The Royal Caledonian Curling Club

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу на колясках

 
Шотландия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2007 года